Räbiger oder Raebiger ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Räbiger (* 1994), deutscher Handballspieler
 Fritz Räbiger (1934–2009), Künstlername Fred Gertz, deutscher Liedtexter und Lyriker
 Gerhard Räbiger (1916–1992), deutscher Polizist, Feuerwerker
 Julius Ferdinand Räbiger (1811–1891), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Phil Räbiger (* 1990), deutscher Handballspieler
 Sebastian Räbiger (* 1975), deutscher Rechtsextremist, Vorsitzender der verbotenen Heimattreuen Deutschen Jugend
 Sidney Raebiger (* 2005), deutscher Fußballspieler